SBB kan syfta på:

 det statliga järnvägsbolaget SBB i Schweiz, se SBB-CFF-FFS,
 en bostadsrättsorganisation, se Sveriges Bostadsrättsbildare.
 fastighetsföretaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB